Live at Hammersmith kan verwijzen naar een van de volgende albums:

 Live at Hammersmith '84 - Jethro Tull
 Live at Hammersmith (The Enid) - The Enid
 Rick Wakeman Live at Hammersmith - Rick Wakeman
 Live at Hammersmith '79 - Ted Nugent
 Live at Hammersmith (Twisted Sister) - Twisted Sister
 Live at Hammersmith (The Darkness)